Guy Delcourt (1947-2020), est un homme politique français.
 Guy Delcourt (1958-), est le fondateur des éditions Delcourt spécialisées dans la Bande dessinée.